Zowel een Bijbelboek als verschillende personen worden met de naam Zacharia (Hebreeuws: זְכַרְיָה, Zəḵaryā: "JHWH heeft herinnerd") of Zacharias aangeduid:
 Zacharia (boek), boek in de Hebreeuwse Bijbel
 Zacharia (profeet), profeet en naamgever van het Bijbelboek
 Zacharia (zoon van Jojada), de zoon van hogepriester Jojada
 Zacharia (2 Kron 26), een profeet ten tijde van koning Uzzia (2 Kronieken 26:5)
 Zacharia (Ruben), een hoofd van de stam Ruben (1 Kron. 5:7)
 Zacharia (priester), een van de priesters in de tabernakel (1 Kron. 9:21)
 Zacharias (Nieuwe Testament), de vader van Johannes de Doper
 Paus Zacharias, paus van 741 tot 752
 Zacharia (koning), koning van tienstammenrijk Israël, zoon van Jerobeam II.
 Zacharias van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (609-632)
 Zacharias van Antiochië, Grieks patriarch van Antiochië (890-902)
 Zacharias van Alexandrië, Koptisch patriarch van Alexandrië (1004-1032)